

Secteur Paris - Dijon

Secteur Massangis - Tonnerre

Secteur Dijon - Besançon

Secteur Dijon - Lyon

Secteur Mary - Chalon-sur-Saône

Secteur Lyon - Venise

Tours de Secteur Lyon - Venise en France

Tours de Secteur Lyon - Venise en Italie

Secteur Lyon - Avignon

Secteur Avignon - Toulon

Notes et références 

Télégraphie optique